Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García (La Paz, Bolivia; 10 de enero de 1973) es un economista y político boliviano que actualmente se desempeña en el alto cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia desde el 9 de noviembre de 2020 durante el gobierno del presidente Luis Arce Catacora.

Biografía 
Marcelo Montenegro nació en la ciudad de La Paz un 10 de enero de 1973. Después de salir bachiller el año 1990, continuo con sus estudios superiores ingresando a estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de donde se graduó como economista de profesión. Realizó estudios de posgrado obteniendo un máster en economía de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Argentina. 

Durante su vida laboral, Montenegro ingresó a trabajar en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas como director de Estudios Tributarios y luego como analista en jefe de la Red Análisis Fiscal de dicho ministerio. Así mismo, estuvo también por un tiempo como director de empresas estatales en el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Posteriormente ocuparía el cargo ejecutivo de presidente del directorio del Banco de Desarrollo Productivo (BDP).

Montenegro ingresó también a trabajar en el ámbito educativo dictando clases como docente universitario en la Universidad Privada Boliviana (UPB), en la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), en la Universidad de Aquino Bolivia (UDABOL) así como también en la Universidad Mayor de San Andrés en donde llegó a ser el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la UMSA.

Ministro de Estado 
El 9 de noviembre de 2020, el Presidente de Bolivia Luis Arce Catacora decidió posesionar al economista Marcelo Montenegro de 47 años de edad en el alto cargo de ministro de economía del país.

Véase también 
Gabinete ministerial de Luis Arce

Referencias 

Hombres
Paceños
Economistas de Bolivia
Ministros de Bolivia